Příjmení Gürtler nese více různých osobností:

 Anton Bernard Gürtler (1726–1791) – český katolický kněz
 Jaroslav Gürtler (* 1954) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Joachim Gürtler (* 1939) – německý astronom
 Gürtler (planetka) – planetka 73692 v hlavním pásu pojmenovaná podle Joachima Gürtlera
 Štefan Gürtler (1929–2003) – český a československý disident a signatář Charty 77, slovenské národnosti
 Štefan Gürtler (fotbalista) (1923–2015) – slovenský fotbalista, útočník